Larreule (Pyrénées-Atlantiques)
 Larreule (Hautes-Pyrénées)